

Lokalizacje w Polsce 
 Srebrna – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Grabów
 Srebrna – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Stara Biała
 Srebrna – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Naruszewo
 Srebrna – wieś w województwie podlaskim, w powiecie zambrowskim, w gminie Szumowo
 Srebrna – osiedle w Konstantynowie Łódzkim
 Srebrna – osiedle w Warszawie

Lokalizacje na Ukrainie 
 Srebrna – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie radziwiłłowskim

Cieki wodne 
 Srebrna – potok, dopływ Bobru
 Srebrna – struga, dopływ Kłodawki
 Srebrna – struga, dopływ Mieni, w zlewisku Wisły

Szczyty 
 Srebrna – wzniesienie w Górach Kaczawskich

Zobacz też 
 Srebrna Góra
 Srebrna Wieś
 Srebrna (przedsiębiorstwo)